Жильбер (Жирбер, Жербер) I (, , ок. 1065 — убит в 1110/12) — виконт Мийо и Лодева, граф Жеводана, по правам жены — граф Прованса.

Сын Беренгера, виконта Мийо и Родеза, и Адели, виконтессы Карла и Лодева.

Родительское наследство разделил с братом — Ришаром: сам получил Мийо, Лодев и часть Карла, тот — Родез и другую часть Карла. Воспользовавшись тем, что в его собственности оказались обширные земельные владения в Жеводане, Жильбер I присвоил себе титул графа де Жеводан, не использовавшийся почти сто лет.

Женился на Герберге (1070/1084 — 1112/18), графине Прованса, дочери или внучке графа Жоффруа I. Известны три их дочери:
 Дульса (1098/1100 — 1130), муж (1112) — Раймон Беренгер II (1082—1131), граф Барселоны.
 Стефания (Этьенетта), муж — Раймон, сеньор де Бо. Их сын Бертран I де Бо стал принцем Оранским.
 Сибилла, муж — Ги III де Северак.

Жильбер I был убит в 1110/12 году. Его владения унаследовали старшая дочь Дульса и её муж Раймон Беренгер II Барселонский.

Примечания

Источники 
 Dom Vaissette, t.III, p.56 et Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe [" puis " de la noblesse de France et d’Europe]…, (Paris), Morant, Georges de (Cte). Éditeur scientifique Borel d’Hauterive, André-François-Joseph (1812—1896). Révérend, Albert (1844—1911). 1860 (A17), p.349 et suivantes.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/TOULOUSE%20NOBILITY.htm#GilbertGevaudandied1110A

Правители Европы XI века
Правители Европы XII века